Кратово може да се отнася за:

 Кратово, град в Република Македония;
 Кратово, община в Република Македония;
 Кратово, село в Община Прибой, Златиборски окръг, Сърбия;
 Кратово, курортно селище в Московска област, Русия.